Віна:

 Віна — стародавній індійський щипковий музичний інструмент
 Віна — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Віна — містечко в окрузі Франклін, штат Алабама, США
 Віна — статистично обумовлена місцевість у штаті Каліфорнія, США
 Віна — департамент в Камеруні